een locatie in het westen.
 Westpunt (Curaçao), na Willemstad de grootste stad op Curaçao.
 Westpunt (Rotterdam), een wijk in Rotterdam-Hoogvliet.

Zie ook:
 West Point (doorverwijspagina)